Inhumate — французская дэтграйнд группа, образованная в 1990 году. На создание группы и подобной музыки Фреда Антона, который в обычной жизни работает преподавателем, вдохновили представители старой школы дэт-метала, такие как Pestilence и Obituary. Свою музыкальную деятельность группа начинала с тяжеловесного медленного дэт-метала, впоследствии добавив в свою музыку значительную часть грайнда. Некоторые считают группу культовой и ведущей экстремальной группой Франции. Группа помогает другим неподписанным на лейблы группам в продвижении их музыки, а также организует музыкальные фестивали соответствующей направленности.

История 
Музыкальный коллектив Inhumate был образован в 1990 году Фредом Антоном и первоначально двигался в направлении дэт-метала.

Тематика лирики 
Концепция каждого из альбомов группы посвящена определённому периоду жизни человека и направлена на то, чтобы показать, что жизнь человека никогда не кончается, а продолжается через ребёнка. По словам басиста Фреда Кантона эта концепция должна сложиться в семиальбомную серию. Таким образом, концепция первого альбома Internal Life посвящена жизни ребёнка в утробе матери. Концепция второго — Ex-Pulsion — моменту рождения. Третий — Growth — посвящён юношеским и отроческим годам жизни человека. Дальше последует «Maturity» «The Fifth Season», «Death» и «Eternal Life». Последний альбом закончит жизнь человека на планете Земля и откроет путь для человечества в бесконечность.

В подавляющем большинстве своём лирика музыкальных композиций группы носит серьёзный характер, хотя также присутствуют композиции с весёлыми текстами.

Состав

Настоящий состав 
 Christophe — вокал
 Damien — гитара
 Фред Антон — бас
 Yannick — ударные

Бывшие участники 
 Olivier — вокал
 Stephane — ударные
 Valentin — ударные
 Sebastien — вокал
 David — гитара, вокал (1990—2006)

Дискография 
 1993 — Abstract Suffering (демо)
 1995 — Funeral March / Inhumate (сплит с Funeral March)
 1995 — Grind Your Soul (демо)
 1996 — Promo-Tape 1996 (демо)
 1996 — Internal Life
 1997 — Ex-Pulsion
 1998 — Slaughter of Innocence (сплит с Disembowel)
 1999 — Sanguinary / Inhumate (сплит с Sanquinary)
 2000 — Growth
 2001 — The Restricted Cerebral Capacity / Missed Ex-pulsion (сплит с Alienation Mental)
 2003 — Fetus Included (сплит с Vaginal Incest)
 2004 — Life
 2007 — At War With Inhumate (DVD)
 2008 — Depression / Inhumate (сплит с Depression)
 2009 — 5th Season Grind Your Soul Production

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Inhumate из журнала Морг за 1999 год

Дэт-метал-группы Франции
Грайндкор-группы Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Квартеты